Михельсон — фамилия.

Известные носители

А 
 Михельсон, Абрам Иосифович (1902—1971) — советский хирург и уролог, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки БССР (симптом Бартомье-Михельсона при остром аппендиците).
 Михельсон, Александр Александрович (1864—?) — российский военачальник, генерал-лейтенант.
 Михельсон, Алексей Давидович (1836—1898) — российский писатель, библиотекарь и энциклопедист.
Михельсон, Арвед Карлович (латыш. Arveds Mihelsons, 23.10.1886 — 14.10. 1961) — латышский советский актёр, драматург, сценарист и писатель. Заслуженный артист Латвийской ССР.
 Михельсон, Артур Иванович (1898—1939) — деятель советских спецслужб, майор государственной безопасности.

В 
 Михельсон, Валентин Васильевич (1929—2010) — советский государственный деятель.
 
 
 Михельсон, Всеволод Альбертович (1911—1997) — профессор, заведующий кафедрой русской литературы Краснодарского государственного педагогического института

Д, И 
 Михельсон, Давид (?—1778) — русский военный, бригадир.
 Михельсон, Иван Иванович (1740—1807) — российский военачальник, генерал от кавалерии, один из основных участников подавления Пугачёвского восстания.

Л 
 Михельсон, Лев Александрович (1861—1919) — юрист, владелец Судженских копей, один из издателей газеты «Голос Москвы».
 Михельсон, Леонид Викторович (род. 1955) — российский предприниматель и управленец.

М 
 Михельсон, Михаил Яковлевич (1912—1978) — советский физиолог, фармаколог и токсиколог, доктор медицинских наук.
 Михельсон, Мориц Ильич (1825—1908) — российский педагог и писатель, энциклопедист.

Н

Ф, Х, Ю, Я 
 Михельсон, Фридрих Густавович (1840—1908) — купец 1-й гильдии, гласный Киевской городской думы.
 Михельсон, Хелена (1906—?) — эстонская фигуристка.
 Михельсон, Юрий Георгиевич (известен под фамилией Димитрин; 1934—2020) — российский драматург, либреттист, писатель и педагог.
 Михельсон, Яков Давидович (1879—1972) — русский и советский уролог.

См. также 
 Михельсоны — дворянский род.
 Михкельсон
 Есминя-Михельсоне, Лизете